Název Valteřice má více sídel:
 Valteřice (Žandov), část města Žandov v okrese Česká Lípa
 Valteřice (Horní Branná), část obce Horní Branná v okrese Semily
 Valteřice (Výprachtice), část obce Výprachtice v okrese Ústí nad Orlicí
 dřívější název pro vesnici Žleb, část města Hanušovice v okrese Šumperk
 Nové Valteřice, část obce Moravský Beroun v okrese Olomouc

Externí odkazy